Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jakob Hlasek che ha battuto in finale Jonas Svensson 6-7 3-6 6-4 6-0 7-5.

Teste di serie 

 Henri Leconte (semifinali)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Assente
 Jakob Hlasek (campione)

 Jonas Svensson (finale)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 John Fitzgerald (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1988